Butea är ett släkte av ärtväxter. Butea ingår i familjen ärtväxter. 

Buteasläktet hör hemma i Indien och består av träd eller högt klättrande buskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Butea

te:మోదుగ